Laszewo puede hacer referencia a:

 Łaszewo, condado de Brodnica, en el voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Łaszewo, condado de Świecie, en el voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Łaszewo, Voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Łaszewo, Voivodato de Pomerania Occidental (noroeste de Polonia).

Véase también 

 Łaszewo-Wietrznik en el condado de Żuromin, voivodato de Mazovia, en el centro-este de Polonia